Jméno a příjmení František Holý má více nositelů:

 František Holý (1921–1945) – československý voják a výsadkář
 František Ondřej Holý (1747–1783) – hudební skladatel
 František Holý (paleobotanik) (1935–1984) – český paleobotanik a muzeolog